Uno streamer online, o anche live streamer, internet streamer, o semplicemente streamer, è colui che trasmette un contenuto online, grazie ad una live stream: può essere sia una trasmissione in diretta che un video pre-registrato. Uno streamer può offrire una serie di contenuti che vanno da semplici chiacchierate con gli spettatori, a veri e propri spettacoli. Lo scopo di uno streamer è quello di intrattenere il suo pubblico, in modo molto simile a come si assiste in TV o su YouTube. La piattaforma maggiormente utilizzata per contenuti in diretta da streamer e che ha prodotto anche più traffico è senza dubbio Twitch che negli ultimi anni si è fatta conoscere sempre più anche in Italia.

Storia 
L'origine degli streamer può essere ricercata negli utenti di siti come YouTube, dove si possono caricare video di se stessi sotto forma di vlog o guide strategiche. Quando siti di streaming come Twitch e Mixer sono diventati popolari, sempre più persone si sono affacciate a questo mondo. Alcuni utenti sono diventati così rilevanti da poter vivere unicamente creando contenuti su queste piattaforme, trasformando così quello dello streamer in un vero e proprio lavoro a tempo pieno.

Note

Altri progetti 

Servizi di rete
Web TV